Jan Zgorzelecki (ur. 22 czerwca 1370 w Pradze, zm. 1 marca 1396 w Neuzelle) – syn cesarza Karola IV i Elżbiety Pomorskiej, jedyny książę Zgorzelca, a także części Dolnych Łużyc.

Jan Zgorzelecki został wychowany przez biskupa Jana z Kytlic. Od ojca otrzymał Zgorzelec z okolicami jako samodzielne księstwo, a w 1377 r. dodatkowo część Dolnych Łużyc. Wraz z kuzynem Prokopem wspierał króla Wacława IV. W latach 1395-1396 był starostą Królestwa Czeskiego. Został prawdopodobnie otruty. Pochowano go w katedrze św. Wita w Pradze.

Jan był żonaty z Richardą, córką króla szwedzkiego Albrechta Meklemburskiego. Miał córkę Elżbietę.

Bibliografia 
 Jaroslav Čechura, Jiří Mikulec, František Stellner, Lexikon českých panovnických dynastií, Praha 1996.

Luksemburgowie
Urodzeni w 1370
Zmarli w 1396
Historia Zgorzelca
Ludzie związani ze Zgorzelcem
Łużyce Dolne